Die 2. Handball-Bundesliga 2019/20 ist die neunte der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 39. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der 2. Bundesliga. 18 Mannschaften spielen um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Saison begann am 24. August 2019 und sollte am 24. Mai 2020 enden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Saison am 21. April 2020 abgebrochen.

Modus 
In dieser Saison spielen 18 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Heim- und Auswärtsspiel. Die zwei Erstplatzierten steigen zur Saison 2020/21 in die Handball-Bundesliga auf.

Seit dieser Saison steigen der Tabellensiebzehnte und der -achtzehnte direkt ab, während der Tabellensechzehnte gegen einen der Staffelsieger der 3. Liga in zwei Relegationsspielen um den Klassenerhalt bzw. Aufstieg spielt.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen, für weniger interessante Spiele, kleinere Heimspielstätten.

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2019/20
 Ewige Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga
 Übersicht 2. Bundesliga Männer 2018/19 auf SIS-Handball.de

Einzelnachweise 

Handballsaison 2019/20
2019
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020